Sean Hayes har flere betydninger:

 Sean Hayes (musiker) – amerikansk singer-songwriter
 Sean Hayes (skuespiller) – amerikansk skuespiller